Girls может означать:

Музыка

Исполнители 
 Girls — американская инди-рок-группа.

Альбомы 
 Girls — альбом Эрика Стюарта 1980 года.
 Girls — альбом группы EXO-CBX 2017 года.
 Girls — альбом Baby Tate 2019 года.
 Girls — альбом группы Aespa 2022 года.

Песни 
 «Girls» — песня Тины Тёрнер 1986 года.
 «Girls» — песня группы Beastie Boys 1987 года.
 «Girls» — песня группы The Prodigy 2004 года.
 «Girls» — песня Beenie Man 2006 года.
 «Girls» — песня группы Sugababes 2008 года.
 «Girls» — песня Кида Кади 2013 года.
 «Girls» — песня группы The 1975 2013 года.
 «Girls» — песня Риты Оры 2019 года.
 «Girls» — песня Кельвина Харриса 2007 года.

См. также 
 Girl